Иван Аниканов: Аниканов, Иван Михайлович (1911—1972) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Аниканов, Иван Яковлевич (1914—1979) — советский конькобежец и тренер, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.